Incognito Foi uma distribuição Linux baseada no Gentoo Linux. Esta distribuição podia ser utilizada como Live CD ou Live USB, a característica mais procurada era a inclusão de ferramentas para anonimato e segurança como Tor por padrão.

Ligações externas 
 Site oficial 

Distribuições baseadas em Gentoo Linux